Пауль Эрнст Вильгельм Лорберг (; ,  — ) — немецкий композитор и дирижёр.

С 1852 г. учился в Лейпцигской консерватории, в студенческие годы играл на виолончели в струнном квартете Зигфрида Якоби. Затем музикдиректор в Гейдельберге.

Автор симфонических увертюр «Гёц фон Берлихинген» (1881) и «Король Лир», музыки к драме Отто Каспари «Изгнание Маргариты» (, по мотивам легенды о Фаусте), песен (в том числе на стихи Генриха Гейне).

Примечания 

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии